Fanum (lat.: fānum) ist ein lateinisches Wort mit der Bedeutung „Heiliger Bezirk“, „Sakralbereich“.

Fanum ist der lateinische Namensbestandteil folgender Orte:
 Cremifanum
 Fanum Adriani
 Fanum Cocidi
 Fanum Fortunae
 Fanum Fugitivi
 Fanum Martis
 Fanum Minervae
 Fanum Sancti Galli
 Fanum Tectosagum
 Fanum Vacunae
 Fanum Veneris
 Fanum Voltumnae

Siehe auch:
 Profanbau
 Fanatiker, Fan
 von fanum abgeleitete Fremdwörter in der Liste lateinischer Lehn- und Fremdwörter im Deutschen
 Gallo-römischer Umgangstempel